Le Festival de La Foa est un festival de cinéma organisé tous les ans au mois de juin/juillet dans la commune de La Foa, en Nouvelle-Calédonie.

En juin 1999, le maire de la commune de La Foa, Philippe Gomès, a souhaité accompagner l'ouverture du cinéma d'un événement culturel marquant : ce fut la première édition du Festival du Cinéma de la Foa qui, se déroulant quelques jours plus tard sous la présidence du réalisateur Jean-Pierre Jeunet, a permis aux Calédoniens de s'exprimer sur la toile des grands, par le biais du court-métrage.

Une quinzaine de longs-métrages, primés ou nommés lors de grands festivals comme  Cannes ou  Venise, sont diffusés pendant une semaine. Un concours de courts-métrages est également organisé, afin de promouvoir le développement du cinéma local.

Les différents présidents du Festival de La Foa 
 Jean-Pierre Jeunet (1999)
 Claude Pinoteau (2000)
 Catherine Jacob (2001)
 Gérard Jugnot (2002)
 Charles Berling (2003)
 Jane Campion (2004)
 Philippe Torreton, et le parrainage de Marie-Christine Barrault (2005)
 Claude Brasseur (2006)
 Gérard Darmon (2007)
 Patrice Leconte (2008)
 Cécile de France (2009)
 Zabou Breitman (2010)
 Mathieu Demy (2011)
 Miou-Miou (2012)
 Julie Gayet (2013)
 Gilles Dagneau (2014)
 Jalil Lespert (2015)
 Sacha Wolff (2016)
 Marianne Denicourt (2017)
 Gérard Darmon (2018)
 Alice Taglioni (2019)
 Pas de président de jury, mais un invité international par visioconférence : le réalisateur polynésien Paul Manate (2020)
 Pierre Gope (2021)
 Manuella Ginestre (2022)

Notes et références

Liens externes

 https://www.festivalcinemalafoa.nc/

Cinéma en Nouvelle-Calédonie
Foa
Festival en Nouvelle-Calédonie
La Foa